Antby kan avse

 Sven Antby (1908–2001), lantbrukare och politiker (folkpartist)

Geografi
 Antby, Lovisa – en by i Lovisa stad
 Antby, Snappertuna – en by i Snappertuna